Сухар — сушений хліб.
 Сухар — муніципалітет в Іспанії.
 Сухар — річка в Закарпатській області (Україна).
 Сухар (техніка)